Стратегический форум D-10 () — неформальный, возможный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, США, Южную Корею, Индию и Австралию.

«D10» относится к инициативе Государственного департамента США по планированию будущей международной политики, датируемой 2008 годом. Её подхватил Атлантический совет, который в 2014 году выдвинул инициативу по поддержанию «демократического порядка, основанного на правилах» под руководством десяти «ведущих демократии мира». Возможная встреча «D10» представляет более 60 % людей, живущих в демократических странах мира.

История 
Представитель Государственного департамента США Курт Кэмпбелл по вопросам Восточной Азии и Тихого океана в правительстве Обамы, которого в прессе изображали «китайским ястребом» и «считают архитектором стратегии администрации Обамы „поворота в сторону Азии“ в 2012 году», в 2009 году опубликовал статью под названием «Как Америка может укрепить азиатский порядок». В статье он поддержал инициативу Атлантического совета и последующее предложение администрации Дональда Трампа о расширении «Большой семерки» в более крупную группу ведущих демократий мира, которая будет известна как D10, с добавлением Австралии, Индии и Южной Кореи, как "наиболее актуальная для решения вопросов торговли, технологий, и стандартов.

На 47-й саммите G7 Борис Джонсон который являлся председателем на этой встрече, пригласил на неё лидеров Индии, Корея, Австралии, а также ЮАР. Тогда многие эксперты высказали мнение что Борис Джонсон пытается расширить «Большую семерку» до формата «Большой десятки», форума для стран с ведущей демократией.

Лидеры стран

Галерея лидеров 

Международные клубы
Организации по алфавиту